O Campeonato Canadense de Futebol de 2018 foi a 11ª edição do evento organizado pela Federação Canadense de Futebol. O campeão da competição se classificou a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2019.

Nesta edição participaram o campeão da liga semi-profissional (League1 Ontario – L1O) que é disputada por equipes da província de Ontário e o campeão da Première Ligue de soccer du Québec – PLSQ –  que é disputada por equipes da província de Quebec. As duas competições são sancionadas pela Federação Canadense de Futebol. O FC Edmonton que disputou as edições anteriores, encerrou operações no final de 2017 e não participou da competição. Como resultado, um novo formato foi adotado, o qual o campeão da L1O e o campeão da PLSQ, o Oakville Blue Devils e o AS Blainville entraram na competição a partir da primeira pré-eliminatória. O vencedor desta primeira pré-eliminatória enfrentou o Ottawa Fury FC na segunda pré-eliminatória com o vencedor desta partida se juntando as equipes da Major League Soccer nas semifinais.

Esquema

Partidas 
O calendário para a competição é o seguinte:

Primeira pré-eliminatória

Partida de ida

Partida de volta 

AS Blainville venceu por 3–1 no placar agregado.

Segunda pré-eliminatória

Partida de ida

Partida de volta 

Ottawa Fury FC venceu por 2–0 no placar agregado.

Semifinais

Partidas de ida

Partidas de volta 

Toronto FC venceu por 4–0 no placar agregado.

Vancouver Whitecaps FC venceu por 2–1 no placar agregado.

Final

Partida de ida

Partida de volta 

Toronto FC venceu por 7–4 no placar agregado.

Premiação

Ligações externas 
 Site oficial do Campeonato Canadense de Futebol 

2018 no futebol
Futebol do Canadá
Desporto no Canadá em 2018